Steklov (en cirílico Стеклов) es un apellido ruso. Es el apellido de:
 Vladímir Aleksándrovich Steklov (1948-), actor ruso.
 Vladímir Andréyevich Steklov (1863-1926), matemático y mecánico ruso.
 Yuri Mijáilovich Steklov (1873-1941), político, historiador y escritor ruso.